Zestawienie oficjalnych międzynarodowych meczów reprezentacji Polski w piłce siatkowej mężczyzn prowadzonej przez Huberta Wagnera:

Oficjalne mecze międzypaństwowe 

|-
!colspan=7|1974

|-
!colspan=7|1975

|-
!colspan=7|1976

|-
!colspan=7|1983

|-
!colspan=7|1985

|-
!colspan=7|1996

|-
!colspan=7|1997

|}

Mecze z poszczególnymi reprezentacjami

Bilans spotkań według imprezy

Mecze i turnieje towarzyskie 

|-
!colspan=7|1973

|-
!8
| mł. 
|style="text-align: center;"|30 lipca 
|style="text-align: center; background: #98fb98;"|3:0 (15:3, 15:3, 15:11)
|

|}

Przypisy 

Polska
Reprezentacja Polski w piłce siatkowej mężczyzn